Valley View (Comtat de York), concentració de població designada pel cens del Comtat de York a l'estat de Pennsilvània
 Valley View (Ohio)
 Valley View (Pennsilvània)
 Valley View (Texas)